

Musica 
 Question – singolo di Lloyd Price del 1960
 Question – traccia dell'album A Question of Balance dei The Moody Blues del 1970
 Question – EP delle CLC  del 2015
 Question! – singolo dei System of a Down del 2005, dall'album Mezmerize

Altro 
 Question – personaggio dei fumetti DC Comics / Charlton Comics
 Question – racconto del 1955 di Isaac Asimov

Pagine correlate 
 The Question
 Questions